Turnix nigricollis é uma espécie de ave da família Turnicidae.

É endémica de Madagáscar.

Referências 
  BirdLife International 2004.  Turnix nigricollis.   2006 IUCN Red List of Threatened Species.   Dados de 24 de Julho de 2007.

Turnix
Aves de Madagáscar
Aves descritas em 1789